Västerviken kan syfta på:
Västerviken – en vik på Hovsholmen, Estland
Västerviken – äldre namn på Gamlebyviken
 Västerviken, Lovisa – en vik i landskapet Nyland, Finland